Centraal-Aziatische owcharka, hondenras
 Kaukasische owcharka, hondenras
 Zuid-Russische owcharka, hondenras